Žengle může být:

silná a tlustá jehla s velkým ouškem a tupým hrotem sloužící k navlékání šňůr, provázků apod. do předem zhotovených otvorů (z něm. r Senkel)
zemědělský slangový výraz pro speciální sponu vodícího drátu chmelových rostlin
zastaralý výraz pro drátěný nástroj pro čištění dýmek